NF, Nf och nf kan avse:

 NF - en snabbseglande segelbåt, se Nordisk familjebåt
 NF – landskod för Norfolkön
 .nf - nationell toppdomän för Norfolkön
 NF (rappare) (1991–), en amerikansk rappare, sångare och låtskrivare
 NF-κB – ett proteinkomplex som styr transkriptionen av flera gener relaterade till immunförsvarets funktion

Föreningar 
 NF - en mellanstatlig organisation för internationell konfliktlösning och samarbete 1920–1946, se Nationernas förbund
 NF-mandat – en särskild folkrättslig status för vissa territorier som underkastades Nationernas förbund efter första världskriget
 NF - en elevförening vid Vasaskolan i Gävle, se Naturvetenskapliga Föreningen, Gävle
 NF - en studentförening vid Stockholms universitet, se Naturvetenskapliga Föreningen, Stockholm
 NF-Board – en fotbollsorganisation för nationer och etniska minoriteter som inte är medlemmar i Fifa

Medicin 
 NF - en livshotande mjukdelsinfektion, se Nekrotiserande fasciit
 NF - en neurologisk sjukdom, se Neurofibromatos